Quarcoo ist der Familienname der folgenden Personen:
 Jonathan Quarcoo (* 1996), norwegischer Leichtathlet
 Mercy Tagoe-Quarcoo, geborene Mercy Tagoe (* 1974), ghanaische Fußballspielerin